Joseph Crawford, mais conhecido como Clayne Crawford (Clay, Alabama, 20 de abril de 1978) é um ator estadunidense.

Ele é mais conhecido pelo seu papel no filme A Walk to Remember e também, por dar vida ao detetive Martin Riggs em Máquina Mortífera.

Vida e carreira 
Crawford apareceu em filmes como Swimfan (2002), A Love Song for Bobby Long (2004), The Great Raid (2005) e The Baytown Outlaws (2012).

Crowford nasceu em Clay, Alabama. Ele é casado com Sunshine Kiki Brown.

Ele é um grande amigo do ator e cantor Christian Kane, com quem atuou em The Donner Party e The Baytown Outlaws. Crawford também apareceu duas vezes como Quinn na série da TNT Leverage, no qual era um dos principais membros do elenco.

Em maio de 2018, Clayne Crawford, foi demitido do papel de protagonista da série Máquina Mortífera (Lethal Weapon) devido a desentendimentos com outros atores e a equipe de filmagem.

Filmografia

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos